Линдблум () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Линдблум, Алексис Эдвард (1807—1853) — шведский ботаник.
 Линдблум, Гуннель (1931—2021) — шведская актриса, режиссёр театра и кино.
 Линдблум, Маттиас (род. 1971) — шведский певец, композитор и музыкальный продюсер.
 Линдблум, Оскар (род. 1996) — шведский хоккеист.

См. также